Världsmästerskapet i handboll 1999 kan avse:

Världsmästerskapet i handboll för herrar 1999.
Världsmästerskapet i handboll för damer 1999.